póló (angolosan T-shirt, ritkán használt magyar elnevezésével T-ing), ruhadarab
pólóing, amelyet olykor pólóként is emlegetnek; ruhadarab

póló, lovaspóló sportág
póló, vízilabda, vízipóló sportág

 Marco Polo (1254–1324), velencei kereskedő, utazó, író 
 Teri Polo (1969–), amerikai színésznő
 Polo, Volkswagen Polo, a Volkswagen által gyártott személyautó